Eirene är ett släkte av nässeldjur. Eirene ingår i familjen Eirenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer